Vila Nova da Rainha (Azambuja)
 Vila Nova da Rainha (Tondela)
 dawna nazwa Campina Grande
 Vila Nova da Rainha (przystanek kolejowy)